Le Curé d'Ars et sa passion est une biographie de saint Jean-Marie Vianney (1786-1859), célèbre Curé d'Ars, par l'écrivain Jean de La Varende, parue en 1958, à l'occasion du centenaire de sa mort (1959). 

Photographies en noir et blanc de J.A. Fortier. Dessins de R. Galoyer.

En exergue, La Varende écrivait : « Aux curés de campagne de notre Église de France et a l'abbé Jarry, Angevin, en fraternité paysanne. » ().

Résumé 
Pour le détail de la vie du Curé d'Ars :

Le récit de la vie du saint prêtre est évoqué dans la langue de La Varende, en quinze chapitres illustrés, dont le premier et le dernier ne concernent pas à proprement parler de la vie de J.-M. Vianney, mais sont des portraits spirituels qui encadrent la biographie elle-même (chapitres 2 à 14). Le premier chapitre est intitulé La figurine ineffable : « Ces quatre mots : "Le Curé d'Ars..." suffisent à l'apparition dans une évidence intime, un prestige dont on est obligé d'admettre qu'ils sont des éléments inexpressibles de la sainteté. ». Le quinzième et dernier chapitre est intitulé L'auréole. C'est un épilogue qui établit la chronologie des faits qui se sont produits immédiatement après la mort du Curé d'Ars, le  et dans les années suivantes : miracles, procès, béatification, canonisation, construction de la basilique. Il y écrit : « Le curé d'Ars fut un dictateur de la foi. ».

D'après l'abbé René Laurentin, La Varende n'a fait qu'orchestrer les biographies écrites par l'abbé Monin et  Trochu. Il n'avait même pas consulté les archives d'Ars.

Chapitres 
 La figurine ineffable
 L'enfant de lumière
 Le déserteur ingénu
 Le jeune lévite
 Le curé d'Ars
 Les anathèmes
 Les tendances du saint curé
 L'audience étendue
 Le curé d'Ars et le grappin
 Les départs
 La Salette
 Le miracle et saint Jean-Baptiste Vianney
 La troisième fugue
 Les derniers jours
 L'auréole

Éditions 
Jean de La Varende, Le Curé d'Ars et sa passion, Paris, Bloud et Gay, 1958, 239 p., ill.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Curé d'Ars
 Ars-sur-Formans
 prêtre catholique

Liens externes 

 Historial du Curé d'Ars…

Biographie
Essai français des années 1950
Essai paru en 1958